Arbon (Alta Garona), municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus) 
 Arbon (Turgòvia), municipi cap del districte d'Arbon al Cantó de Turgòvia (Suïssa)
 Districte d'Arbon, districte del cantó suís de Turgòvia 
 Arbon Valley, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Idaho